Jerzy Sikorski – historyk (ur. 1935)
 Jerzy Sikorski – robotnik i działacz opozycyjny (ur. 1947)
 Jerzy Sikorski – rzeźbiarz (ur. 1954)
 Jerzy Sikorski – inżynier, żołnierz AK (ur. 1921)